Дми́трий Алекса́ндрович Мишнёв (26 января 1994; Красный Лиман, Донецкая область, Украина) — украинский футболист, полузащитник клуба «Заря (Луганск)».

Клубная карьера 
Первый тренер — Юрий Ярошенко. В чемпионатах ДЮФЛ Мишнёв выступал в составе ильичёвского «Монолита» и мариупольского «Ильичёвца».

30 ноября 2013 года дебютировал в составе «Ильичёвца» в Премьер-лиге, выйдя на 90-й минуте матча против «Металлиста» вместо Виталия Федотова.

Выступления за сборные 
С 2012 года вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.

24 января 2014 года на Кубке Содружества в Санкт-Петербурге впервые вышел в составе молодёжной сборной Украины в поединке со сверстниками из Киргизии. После первого тайма Дмитрия Мишнёва заменили на Павла Савеленка.

В июне 2015 года был вызван Сергеем Ковальцом для участия в Мемориале Лобановского. На этом турнире «жёлто-синие» заняли второе место, а Мишнёв принял участие в обоих матчах.

Достижения 
Клубные
 Победитель Первой лиги Украины: 2016/17
Сборная
 Победитель Кубка Содружества: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Визитка на официальном сайте Украинской Премьер-лиги
 Статистика выступлений игрока на сайте allplayers.in.ua
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Заря» Луганск